Numele Kane se poate referi la :

În sports:

Glen Jacobs, un wrestler ce activează în prezent în World Wrestling Entertainment cu numele de ring Kane
Justin Kane, un boxer australian
Lane Huffman, un wrestler retras din activitate care a folosit numele de Kane, cunoscut și ca "Stevie Ray"
Tony Kane, un fotbalist irlandez

In film:

Carol Kane, o actriță americană
Joseph Kane, un regizor american de filme 
Cetățeanul Kane, titlul unui film clasat pe locul 1 de către Institutul American de Film
Charles Foster Kane, un personaj din filmul Cetățeanul Kane

În muzică:

Kane (instrument muzical), un clopot japonez
Kane (trupă daneză), o trupă daneză de muzică rock
Kane (trupă americană), o trupă americană de rock din sudul Statelor Unite

În religie și mithologie:

Kāne Milohai, un zeu hawaiian